Бермудские острова разделены на девять округов и два муниципалитета:

В то время, как город Сент-Джордж окружён одноимённым округом, округ Гамильтон и город Гамильтон не соседствуют друг с другом географически.

Деревни 
У Бермуд есть два населённых пункта, не имеющие муниципального статуса:

 Поселение Флэттс (Flatts Village)
 Поселение Сомерсет (Somerset Village)

См. также 
 Бермудские острова